

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Asyria najechała na aramejskie państewko Bit-Zamani.
 Budowa pałacu w Kalhu.
 Azja
 Chińczycy wyprawili się przeciwko północno-wschodnim koczownikom (), zdobywając 1000 koni.
 W Kronice Bambusowej odnotowano silny grad.